Kuhle steht für:

 Mulde, siehe Senke (Geowissenschaften)
 Grube, Bergwerk im Bergbau
 Grab
 Höhle
 Ruheplatz des Wildes, siehe Suhle

Kuhle ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Kuhle (* 1989), deutscher Politiker (FDP)
 Matthias Kuhle (1948–2015), deutscher Geograph
 Maximilian Kuhle (* 1991), deutscher Basketballspieler
 Rolf Kuhle (1923–2015), deutscher Fußballspieler
 Willi Kuhle (1906–nach 1971), deutscher Kameramann
 Wolfgang Kuhle (* 1935), deutscher Bildhauer

Kuhle ist der Name folgender Orte:

 Kuhle (Dranske), Ortsteil der Gemeinde Dranske, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
Kuhle (Leichlingen), Ortschaft in der Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kuhle (Witzhelden), Ortschaft im Stadtteil Witzhelden der Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Kuhle Wampe
 Kuhlen
 Kuhl
 Kule
 Kulle (Messer)
 Totengräber (Beruf), norddeutsch Kuhlengräber